San Bartolomeo puede referirse a:

 San Bartolomeo al Mare, una localidad y comune italiana de la provincia de Imperia, región de Liguria
 San Bartolomeo in Galdo, un municipio situado en el territorio de la Provincia de Benevento, en la Campania, (Italia) 
 San Bartolomeo Val Cavargna, una localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía
 Almenno San Bartolomeo, una localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía
 Siluro San Bartolomeo, un torpedo humano italiano diseñado durante la Segunda Guerra Mundial, que iba a ser utilizado por la Decima Flottiglia MAS